Quandong (escritura alternativa Quongdong) es el nombre dado a varias especies de plantas silvestres de bosques, sabanas y matorrales en Australia y sus frutas comestibles. Las especies de las plantas se encuentran en dos géneros sin relación, Santalum y Elaeocarpus. Una pertenece al género Elaeocarpaceae.

Dos de las cuales pertenecen al género sándalo, Santalum;
 Quandong; también aparece con la descripción, quandong del desierto o quandong dulce o melocotón nativo. La especie fue ampliamente usada por los primeros australianos, Santalum acuminatum, y de las primeras en aparecer en productos comerciales. Está ampliamente dispersada en todos los desiertos centrales y las áreas áridas del sur de Australia. Cuando se lee de las raíces, semillas y humo siendo usados para propósitos medicinales y ceremoniales es muy probable que se refiera al sándalo australiano, Santalum spicatum. El sándalo australiano tiene una nuez más grande y palatable.

 Quandong amargo es el nombre vernacular que se usa para describir a Santalum murrayanum. A la especie también se le llama Katunga, Burn-burn, Mangata, o Ming. Las plantas en este género, Santalum, no son totalmente parasítas de raíces, lo que significa que algunos de sus requerimientos los toma de las raíces de otras plantas. El quandong amargo, como el nombre lo sugiere, es un fruto amargo, pero se parece al fruto rojo del quangdong del desierto.

La tercera especie está en otro orden, Oxalidales, pero se le denomina también como un tipo de quandong.

 Quandong azul, es la especie Elaeocarpus angustifolius (sin. E. grandis), también conocida como quandong cepillo, quandong plateado, higo azul y Coolan. Este pertenece a un género diferente y usualmente se categoriza con los otros debido a la similitud de la semilla y el fruto. Sin embargo  diferencia del quandong del desierto, esta es una fruta ácida, teniendo una textura y un dejo algo parecidos a la oliva. La fruta solo madura en cuestión de horas entre la fruta inmadura a la condición harinosa,  desmoronadiza y sin sabor después de la maduración. Los quandongs azules son frecuentemente comidos por los casuarios.

Referencias

Enlaces externos 
 The Desert Quandong
 Australian Quandong Industry Association
 The Quandong Story
 Quandong Bibliography

Flora de Australia
Gastronomía de Australia
Frutos del desierto